Cover Me (Percy Sledge), een lied van Percy Sledge.
 Cover Me (Bruce Springsteen), een lied van Bruce Springsteen.
 Cover Me (Nena) album uit 2007 van de Duitse zangeres Nena.
 Cover Me (televisieprogramma), de buitenlandse versie van Ali B Op Volle Toeren.
 Cover Me (film), een film uit 1995.
 Cover Me: Based on the True Life of an FBI Family, een televisieserie uit 2000
 Cover Me (website), een Amerikaans weblog over muzikale covers